Уа́рте () — испанские топоним и фамилия:
 Уарте — населённый пункт и муниципалитет в испанской провинцию Наварра.

 Ана Мария Уарте (1786—1861) — жена императора Мексики Агустина I.
  (1744—1824) — испанско-мексиканский землевладелец, политик, бизнесмен, предприниматель, филантроп и архитектор.
 Уарте, Хуан (1530—1588) — испанский врач, преподаватель и философ-материалист.

См. также 
 Уарте-Аракиль — муниципалитет в испанской провинцию Наварра.
 Угарте